La nazionale di pallacanestro in Mali è la rappresentativa cestistica del Mali ed è posta sotto l'egida della Federazione cestistica del Mali.

Piazzamenti

Campionati africani

1964 - 6°
1968 - 4°
1972 -  3°
1974 - 7°
1987 - 4°

1989 - 4°
1992 - 4°
1993 - 7°
1995 - 5°
1997 - 6°

1999 - 4°
2001 - 11°
2005 - 7°
2007 - 11°
2009 - 8°

2011 - 9°
2013 - 15°
2015 - 7°
2017 - 9°
2021 - 15°

AfroCan
2019 - 5°

Formazioni

Campionati africani

AfroCan